Я́коб Янчер (; родился 8 января 1989, Грац, Австрия) — австрийский футболист, крайний полузащитник австрийского клуба «Штурм».

Клубная карьера 

В ранние годы своей карьеры играл в клубах «Унтерпремстеттен» и «Грац».

20 октября 2007 года дебютировал в составе «Штурма» в игре против «Рапида». 23 июля того же года в матче против «Маттерсбурга» Якоб забил свой первый гол за клуб.

3 июня 2010 года перешёл в «Ред Булл». 17 июля в матче против «Капфенберга» Янчер дебютировал за новую команду. 27 октября 2010 года в поединке против «Вакер Инсбрук» полузащитник забивает первый гол за новый клуб.

6 сентября 2012 года перешёл в московское «Динамо» на правах годичной аренды с правом выкупа. 16 сентября в гостевом поединке против «Ростова» Якоб дебютировал в российской Премьер-лиге, выйдя на замену вместо Гордона Шильденфельда. В следующем туре чемпионата против «Амкара», австрийский полузащитник забил свой первый гол за «Динамо», который позволил его команде одержать победу, 3:2. 26 сентября в матче 1/16 Кубка России против «Торпедо», Янчер отдал две голевые передачи на Владимира Рыкова, «бело-голубые» выигрывали 2:1, но поединок не был доигран из-за беспорядка на трибунах. Мог быть выкуплен за 7 миллионов евро, но руководство «Динамо» посчитало это слишком дорогим приобретением и игрок отправился в нидерландский НЕК.

В сборной 
Первый гол за национальную команду забил 18 ноября 2009 года в поединке против сборной Испании, тот матч завершился разгромом сборной Австрии (1:5). Эта встреча стала его дебютом в сборной команде Австрии.

Голы за сборную Австрии

Достижения

Командные достижения 
 «Штурм»
 Обладатель Кубка Австрии: 2009/10

 «Ред Булл» Зальцбург
 Чемпион Австрии: 2011/12
 Обладатель Кубка Австрии: 2011/12

Личные достижения 
 Лучший бомбардир австрийской Бундеслиги: 2011/12 (14 голов, совместно со Штефаном Майерхофером)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fcl.ch
 
 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Ризеспор»